El término El hereje puede referirse, en esta enciclopedia:

a El hereje, una novela de Miguel Delibes;
a El hereje, una obra de teatro de Morris West.